Die Football League First Division 2001/02 war die zehnte Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 99. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie startete am 11. August 2001 und endete am 12. Mai 2002.

Die Meisterschaft gewann Manchester City, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2002/03 sicherte. Hinter Vizemeister West Bromwich Albion stieg auch Birmingham City als Playoff-Sieger in die Premier League auf. In die Football League Second Division absteigen mussten Crewe Alexandra, FC Barnsley und Stockport County.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 2001-02 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

2001/02
Fußballsaison 2001/02